Herrlich může odkazovat na:

 německé jméno zaniklé obce Hrdlovka

příjmení
 Heiko Herrlich (* 1971), německý fotbalový reprezentant, fotbalový trenér

Německé názvy sídel v Česku